Пампа (від  — «рівнина») — родючі південноамериканські рівнини зі степовою рослинністю.
 Ла-Пампа () — провінція Аргентини, розташована в центрі країни.
 Адікаві Пампа — індійський середньовічний поет часів держави Західні Чалук'ї